Strmec (gmina Idrija)
 Strmec (gmina Litija)
 Strmec (gmina Luče)
 Strmec (gmina Velike Lašče)